Seneca Falls ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Seneca Falls (New York), Stadt im Bundesstaat New York
 Seneca Falls (CDP, New York), Stadtteil von Seneca Falls im Bundesstaat New York